Південно-Східний фронт (Громадянська війна в Росії) — оперативно-стратегічне об'єднання Червоної армії, сформоване з Особливої групи В. І. Шоріна (Південний фронт), що діяло на території півдня Росії за часів Громадянської війни в Росії (вересень 1919 — січень 1920). 16 січня 1920 перейменований постановою РВСР у Кавказький фронт. Штаб фронту розташовувався в Саратові.
 Південно-Східний фронт (Друга світова війна) — оперативно-стратегічне об'єднання радянських військ під командуванням генерал-полковника А. І. Єрьоменка, короткий термін (з 7 серпня до 30 вересня 1942) діяло на сталінградському напрямку радянсько-німецького фронту у Другій світовій війні.

Див. також 
 Західний фронт (значення)
 Східний фронт (значення)
 Кавказький фронт (значення)
 Південний фронт (значення)
 Південно-Західний фронт (значення)

Фронти та групи армій